Важини (Польща) — село в Польщі, у гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства;
 Важини (Росія) — міське селище в Росії, у Подпорозькому районі Ленінградської області.